Михаи́л Леви́тин:
 Левитин, Михаил Евелевич (1913—1953) — советский государственный деятель.
 Левитин, Михаил Ефремович (1905—1991) — ленинградский сатирик и драматург.
 Левитин, Михаил Захарович (род. 1945) — российский театральный режиссёр, писатель, художественный руководитель московского театра «Эрмитаж».
 Левитин, Михаил Феликсович (1953—1989) — советский кинокритик и киновед, ответственный секретарь журнала «Советский экран».